Jurjiwka (ukrainisch ) ist ein sehr häufig vorkommender Ortsname in der Ukraine. Die russische Entsprechung lautet meistens Jurjewka (Юрьевка).

Jurjiwka ist der Name folgender Siedlungen städtischen Typs:
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Jurjiwka
 in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne, siehe Jurjiwka (Lutuhyne)

Jurjiwka ist der Name folgender Dörfer:
 Oblast Dnipropetrowsk
 im Rajon Meschowa, siehe Jurjiwka (Meschowa)
 im Rajon Zarytschanka, siehe Jurjiwka (Zarytschanka)

 Oblast Charkiw
 im Rajon Kupjansk, siehe Jurjiwka (Kupjansk)

 Oblast Donezk
 im Rajon Bachmut, siehe Jurjiwka (Bachmut)
 im Rajon Pokrowsk, Landgemeinde Kryworischschja, siehe Jurjiwka (Pokrowsk, Kryworischschja)
 im Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Selydowe, siehe Jurjiwka (Pokrowsk, Selydowe)
 im Rajon Mariupol, siehe Jurjiwka (Mariupol)

 Oblast Kirowohrad
 im Rajon Bobrynez, siehe Jurjiwka (Bobrynez)
 im Rajon Dobrowelytschkiwka, siehe Jurjiwka (Dobrowelytschkiwka)
 im Rajon Nowoukrajinka, siehe Jurjiwka (Nowoukrajinka)

 Oblast Mykolajiw
 im Rajon Bratske, siehe Jurjiwka (Bratske)
 im Rajon Snihuriwka, siehe Jurjiwka (Snihuriwka)
 im Rajon Wradijiwka, siehe Jurjiwka (Wradijiwka)

 Oblast Odessa
 im Rajon Tarutyne, siehe Jurjiwka (Tarutyne)

 Oblast Poltawa
 im Rajon Hadjatsch, siehe Jurjiwka (Hadjatsch)

 Oblast Saporischschja
 im Rajon Melitopol, siehe Jurjiwka (Melitopol)
 im Rajon Berdjansk, siehe Jurjiwka (Berdjansk)

 Oblast Tschernihiw
 im Rajon Tschernihiw, siehe Jurjiwka (Tschernihiw)

Siehe auch:
 Rajon Jurjiwka
 Jurjewka, Name russischer Orte